Birgit Heeb-Batliner (1972-), skieuse liechtensteinoise. 
 Christian Batliner (1968-), homme politique liechtensteinois.
 Gerard Batliner (1928-2008), homme politique liechtensteinois.
 Manfred Batliner (1963-), homme politique liechtensteinois.
 Thomas Batliner (1959-), cavalier liechtensteinois de saut d'obstacles.